Řád národa je označení pro několik státních vyznamenání:
 Řád národa – státní vyznamenání Antiguy a Barbudy
 Řád národa – státní vyznamenání Baham
 Řád národa – státní vyznamenání Jamajky
 Řád národa – státní vyznamenání Ukrajiny

Může pojednávat také o české politické straně:
 Řád národa – česká politická strana